Förster kan som auktorsförkortning betyda:

 Arnold Förster
 Bruno Förster
 Carl Friedrich Förster
 Friedrich Förster
 Karl Förster

Se även
 Forster (auktor)

Robotskapade auktorsförkortningar
Auktorer